F75 peut faire référence à :
 HMS Eskimo (F75), un destroyer de la Classe Tribal (1936) de la Royal Navy ;
 Nikon F75, un appareil photographique reflex mono-objectif de Nikon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres